Пирожко́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Пирожков, Александр Петрович (род. 1946) — российский скульптор.
 Пирожков, Борис Григорьевич (1917—1942) — старший лейтенант, командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Пирожков, Виктор Павлович (1949—2002) — прыгун на лыжах с трамплина, МСМК СССР и России.
 
 Пирожков, Геннадий Васильевич (1938—2009) — исследователь кладбищ Санкт-Петербурга, краевед.
 Пирожков, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — бывший российский хоккеист.
 
 Пирожков, Сергей Иванович (род. 1948) — советский и украинский учёный и дипломат.

Псевдоним 
 Пирожков, Артур — сценический псевдоним российского комика Александра Реввы.



См. также